YEAR0001 је независна дискографска кућа са седиштем у Стокхолму, Шведска . Основали су је 2015. године Оскар Екман и Емилио Фагоне. Они су под ексклузивним уговором о дистрибуцији са Кобалт Мјузик Груп .

Артист Ростер 

 Бладее 
 Чариот 
 Дод Марк 
 Екко2К 
 Џонатан Линдоер96 
 Само 
 Надиа Техран  
 Куилтланд 
 Теам Роцкит 
 Тхаибои Дигитал 
 Виагра Боис 
 Вајтармор 
 Гуд 
 Јанг Лин 
 Јанг Шерман

Дискографија

Референце 

Стокхолм
Предузећа из Шведске